Wendelins ist der Ortsname von

 Wendelins (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Wendelins (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Wendelin (Begriffsklärung)